Alliierte Kommission bezeichnet:
 Alliierte Hohe Kommission für Deutschland (1949–1955)
 Alliierte Kommission für Österreich (1945–1955)

Siehe auch:
 Kontrollkommission